Dongko kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Dongko, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Dongko, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar